Rim of the World (dt. Rand der Welt) steht für: 

 Rim of the World (Film), ein US-amerikanischer Film von Netflix
 Rim of the World ein Aussichtspunkt im Stanislaus National Forest